Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Stefan Humnicki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy
 Ignacy Humnicki – polski dramatopisarz i poeta
 Jacek Humnicki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy